Javier Baena puede referirse a:
 Javier Baena Preysler, arqueólogo e historiador español.
 Javier Adrian Baena, futbolista argentino.